Лебединець — катойконім мешканця Лебедина або вихідця з цього міста.
 Лебединець — українське прізвище.
 Лебединець — річка в Україні, права притока Гуйви.